Miha Štebih (né le  à Maribor en Slovénie) est un joueur professionnel slovène de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Maribor, il poursuit son apprentissage chez des équipes de jeunes de clubs suédois, américains et autrichiens. En 2012, il passe professionnel avec le HC Dukla Jihlava dans la 1.liga. L'équipe remporte le titre en 2016. En 2016-2017, il porte les couleurs du EC Villacher SV dans l'EBEL. Lors de la saison 2019-2020, il rejoint le club de Cracovia dans la PHL.

Carrière internationale
Il représente la Slovénie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009 || HK Maribor 2 || Slovénie || 4|| 3|| 1|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2009-2010 || Grums IK || Division 2 || 12|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2010-2011 || Wildcats de Wichita Falls || NAHL || 44|| 2|| 9|| 11|| 75|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2 
|-
| 2011-2012 || Red Bull Hockey Academy U20 || RBHRC U20 || 36|| 10|| 15|| 25|| 56|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013 || HC Dukla Jihlava || 1.liga || 26|| 2|| 1|| 3|| 10|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2012-2013 || HC Pelhrimov || 2.liga || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014 || HC Dukla Jihlava || 1.liga || 49|| 3|| 4|| 7|| 30|| 9|| 1|| 1|| 2|| 29
|-
| 2014-2015 || HC Dukla Jihlava || 1.liga || 39|| 4|| 10|| 14|| 24|| 12|| 2|| 9|| 11|| 10
|-
| 2014-2015 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC Slavia Prague || 1.liga || 14|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC Frýdek-Místek || 1.liga || 21|| 1|| 10|| 11|| 12|| 10|| 2|| 1|| 3|| 43
|-
| 2016-2017 || HC Oceláři Třinec || Extraliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || EC Villacher SV || EBEL || 54|| 0|| 12|| 12|| 14|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2018-2019 || HC Dukla Jihlava || 1.liga || 46|| 6|| 8|| 14|| 40|| 6|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2019-2020 || Cracovia || PHL || 29|| 3|| 3|| 6|| 12|| 7|| 1|| 0|| 1|| 14
|-
| 2020-2021 || HK Olimpija Ljubljana || Alps HL || 34 || 3|| 16 || 19 || 8 || 11 || 0 || 7|| 7|| 2
|-
| 2020-2021 || HK Olimpija Ljubljana || Slovénie || 10 || 0 || 4 || 4 || 8 || 8|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2021-2022 || HK Olimpija Ljubljana || ICEHL ||41 || 3|| 7 || 10 || 12 || 7 || 0 || 1|| 1|| 2
|-
| 2021-2022 || HK Olimpija Ljubljana || Slovénie || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2022-2023 || Nice || SLM ||  || || || || ||

Références 

Naissance en avril 1992
Naissance à Maribor
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Maribor
Joueur du HC Jihlava
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du EC Villacher SV